Världsmästerskapet i rugby 1995 spelades mellan 25 maj och 24 juni 1995 i Sydafrika, som också vann turneringen.

Gruppspel

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar

1995 i Sydafrika
Sportåret 1995
Rugby
Internationella sportevenemang i Sydafrika
Sportevenemang i Kapstaden
Sport i Durban
Sport i Port Elizabeth
Sportevenemang i Johannesburg
Sport i Pretoria
Sport i Bloemfontein
Johannesburg under 1900-talet
Kapstaden under 1900-talet